Оливер Дэне Джонс (), известный под псевдонимом Skream () (род. 1 июня 1986 года, Кройдон, Южный Лондон, Англия, Великобритания) — британский музыкант, DJ и продюсер из Кройдона, пригорода Южного Лондона. Один из исполнителей, заметно повлиявших на формирование дабстепа. Занимается написанием музыки с 15 лет. Является одним из трёх участников дабстеп-коллектива Magnetic Man.

Биография 

Оливер Джонс родился в Уэст-Уикхеме, Бромли, Лондон (Англия). В подростковом возрасте через своего старшего брата (специализировавшегося на олдскул-джангле продюсера под псевдонимом DJ Hijak) связался с Терри Леонардом (также известным как DJ Hatcha), к которому устроился на работу в Big Apple Records — кройдонский музыкальный магазин, который был культурным центром ранней дабстеп-сцены. Оливер должен был работать только по выходным дням, но он часто прогуливал школу, подолгу «зависая» в Big Apple Records или в ночном клубе «FWD». Леонард познакомил Оливера с тёмным гэриджем (), после чего Дэне Джонс всерьёз заинтересовался производством музыки. В результате, DJ Hatcha стал первым, кто играл композиции Скрима в своих сетах.

У Оливера в распоряжении был только персональный компьютер с бесплатным программным обеспечением (Fruity Loops), и вскоре у него накопилось огромное количество треков разных стадий готовности.

Совместно с Бенгой (настоящее имя — Adegbenga Adejumo) произвёл несколько треков для Big Apple Records в 2003 и 2004 годах.

Ярчайшим хитом Скрима стал выпущенный в 2005 году на Tempa records сольный сингл «Midnight Request Line», получивший хорошие отзывы от продюсера минимал-техно Ricardo Villalobos и от рэпера Wiley — «Крёстного отца грайма». Считается, что именно этот революционный трек привнёс мелодичное звучание в дабстеп.

С 2006 года Skream проводил еженедельную радиотрансляцию «Stella Sessions» на «RINSE.FM» по понедельникам. В 2010 году к Скриму присоединился Бенга, и радиошоу было переименовано в «The Skream and Benga Show».

В 2007 году музыка Скрима прозвучала на телеканале E4 в сериале «Молокососы». Это было первое появление дабстепа на телевидении. В том же году Скрим участвовал в утреннем радиошоу «Essential Mix» на BBC Radio 1.

В июле 2011 года у Оливера и его девушки Шарлотты родился сын Джесси.

Характеристика творчества 
Характерная черта треков музыканта — очень низкочастотные басы. В своей музыке Skream как бы передаёт атмосферу темных улиц ночного Лондона.

Дискография

Альбомы 
 Skream! (2006)
 Outside the Box (2010)

Мини-альбомы 
 The Judgement (совместно с Benga) (2003)
 Hydro / Elektro (Benga / Skream) (2004)
 The Southside EP 1 (2006)
 The Southside EP 2 (2006)
 Skreamizm, Vol. 1 (2006)
 Skreamizm, Vol. 2 (2006)
 Acid People (2007)
 Skreamizm, Vol. 3 (2007)
 Skreamizm, Vol. 4 (2007)
 Skreamizm, Vol. 5 (2008)
 Skream EP (2011)
 Skreamizm, Vol. 6 (2011)
 Skreamizm, Vol. 7 (2012)

Синглы 
 Midnight Request Line / I (2005)
 28g / Fearless (совместно с Loefah) (2005)
 Bahl Fwd / Temptation (Skream / Distance) (2006)
 Tapped / Dutch Flowerz (2006)
 Travels / Wise Men (совместно с Distance) (2006)
 Sub Island / Pass The Red Stripe (2007)
 Retro / Wake Up (совместно с Hijak) (2007)
 Hedd Banger / Percression (2008)
 Burning Up (2009)
 Just Being Me / Murdera (2009)
 Repercussions of a Razor Blade / A New Dawn (2010)
 No Future (Skreamix) / Minimalistix (Instra: mental / Skream) (2010)
 Listenin' to the Records on My Wall / Give You Everything (совместно с Freckles) (2010)
 Shot Yourself in the Foot Again (совместно с Example) (2011)
 Where You Should Be (совместно с Sam Frank) (2011)
 Exothermic Reaction / Future Funkizm (2011)
 Anticipate (совместно с Sam Frank) (2011) — UK: #74[3]
 Gritty / Phatty Drummer (2011)
 Kingpin (вместе с Friction) (совместно с Scrufizzer, P Money и Riko Dan) (2013)
 Diam / Mood To Funk (2013)
 Rollercoaster (совместно с Sam Frank) (2013)
 Sticky (2013)
 Kreepin (2013)
 Bang That (2014)

Компиляции 
 Various Artists — Rinse 02 (Mixed by Skream) (2007)
 Various Artists — Watch the Ride (Mixed by Skream) (2008)

Продакшн

Ремиксы

Примечания

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами
Гэридж-музыканты
Дабстеп-музыканты
Музыканты-электронщики Великобритании
Ремиксеры
Исполнители OWSLA